Příjmení Barnes nosí více významných osobností:

 Ben Barnes (herec) (* 1981) – britský herec
 Catharine Weed Barnesová (1851–1913) – americká fotografka
 Chris Barnes (* 1966) – americký hudebník
 Jimmy Barnes (* 1956) – australský rockový zpěvák
 John Barnes (* 1963) – anglický fotbalista
 Julian Barnes (* 1946) – anglický spisovatel
 Kirsten Barnes (přechýleně Barnesová) (* 1968) – kanadská veslařka
 Lee Barnes (1906–1970) – americký atlet
 Milton Barnes (1931–2001) – kanadský hudební skladatel
 Randy Barnes (* 1966) – americký atlet
 Richard Barnes – více osob
 Stu Barnes (* 1970) – kanadský lední hokejista
 Thomas Wilson Barnes (1825–1874) – anglický šachový mistr

Fiktivní 
 Bucky Barnes (Marvel Cinematic Universe) – fiktivní postava v MCU

Externí odkazy